Ryttar-VM (FEI World Equestrian Games) är en samlad mästerskapstävling för de olika grenarna inom ridsporten som arrangeras vart fjärde år av Internationella ridsportförbundet. Det första samlade världsmästerskapet arrangerades i Stockholm 1990. Innan dess hölls separata världsmästerskap för alla de olika disciplinerna.

Grenar 
Fälttävlan
Banhoppning
Dressyr
Distansritt
Körning
Voltige
Reining infördes från 2002 års VM
Dressyr för ryttare med funktionshinder. Infördes från 2010 års VM.

Arrangörer

Medaljliga
Den nuvarande medaljligan efter ryttar-VM i Lexington 2010.

Externa länkar